Миржков (, ) — деревня на юго-западе Чешской Республики в районе Домажлице Пльзенского края. Находится в исторической области Богемия.

Расположено в 2,5 км к северо-востоку от г. Гостоунь и в 190 км к востоку от Чески-Крумлов. В 2011 году здесь постоянно проживали 29 жителей.

История 
Первое письменное упоминание о деревне относится к 1379 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mirkovice
 Mirkovice

Населённые пункты Пльзеньского края